Marcus Olsson est un nom pouvant faire référence à :
 Marcus Olsson (1972-), réalisateur suédois ;
 Marcus Olsson (1986-), hockeyeur suédois ;
 Marcus Olsson (1988-), footballeur suédois.

Homonymie
Homonymie de patronyme suédois